Louis Guglielmi ist der Name folgender Personen:

* Louis Guglielmi, Geburtsname von Louiguy (1916–1991), französischer Komponist italienischer Herkunft 

Siehe auch:
 Osvaldo Louis Guglielmi (1906–1956), US-amerikanischer Maler italienischer Herkunft